Die Saison 2019/20 der Volleyball Champions League begann am 22. Oktober 2019 und sollte mit dem Finale am 16. Mai 2020 enden. Deutsche Teilnehmer waren die Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen. Das Endspiel sollte wie im Vorjahr zusammen mit dem Finale der Frauen als „Super Finals“ in der Max-Schmeling-Halle in Berlin ausgetragen werden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Wettbewerb im März 2020 für unbestimmte Zeit unterbrochen und später ganz abgebrochen.

Modus 
Die ersten drei Runden wurden im K.-o.-System ausgetragen, wobei in der ersten Runde nur zwei Duelle stattfanden. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Gruppenphase. Dort spielten 20 Mannschaften in fünf Vierergruppen im Modus Jeder gegen Jeden. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Für die Rangliste der Gruppen war zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele maßgeblich, gefolgt von der erzielten Punktzahl, dem Satzquotient, dem Punktquotient und dem direkten Vergleich. Die fünf Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale, das mit Hin- und Rückspielen ausgetragen werden sollte. Dies sollte auch für das Halbfinale gelten. Das Finale sollte in einem Spiel ausgetragen werden.

Spielplan

Die Qualifikationsrunden

Gruppenphase

KO-Runde 

* Das Viertelfinale zwischen Trentino und Jastrzębski wurde wegen der COVID-19-Pandemie verschoben. Die beiden Spiele sollten zunächst nach Maribor verlegt werden, wurden aber dann auf unbestimmte Zeit verschoben.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)
 Livestreams bei Eurovolley.tv (englisch)

Einzelnachweise 

2019/20 (Manner)
Volleyballsaison 2019/20
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020